Ульветанна (, ) — остроконечная вершина в восточной части горного хребта  в Земле Королевы Мод, на северном побережье Антарктиды .

Открыта и нанесена на карту во время исследования этого района Антарктиды норвежской антарктической экспедицией в 1956-1960 годы

В ноябре 2010 года известный российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов совершил с вершины прыжок в вингсьюте.

Примечания

Ссылки 
 

Земля Королевы Мод
Горы Антарктиды